Nabinger ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Nabinger, königlich bayerischer Beamter
 Rose Nabinger (* 1948), deutsche Jazzsängerin
 Stephanie Nabinger (* 1967), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)